

Codici 
 SUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sun Valley (Idaho) (Stati Uniti)
 sun – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sondanese

Economia 
 Sun – azienda della centrale d'acquisto ESD Italia della grande distribuzione organizzata in Italia
 Sun Microsystems – azienda produttrice di software e semiconduttori nota per avere inventato il linguaggio di programmazione Java
 SUN Novara – azienda di trasporti di Novara e provincia

Editoria 
 The Sun – quotidiano britannico
 The Sun – quotidiano statunitense pubblicato dal 1833 al 1950
 The New York Sun – quotidiano statunitense pubblicato dal 2002 in poi

Musica 
 Sun – gruppo musicale R&B statunitense
 Sun – gruppo musicale rock tedesco
 Sun – album degli FLK del 2000
 Sun – album dei Sun del 2001
 Sun – album di Cat Power del 2012
 Sun – album di Mario Biondi del 2013
 Sun – album del progetto Schiller, pubblicato nel 2013
 Sun Records – etichetta discografica statunitense
 The Sun – gruppo musicale estone
 The Sun – gruppo musicale italiano

Persone

Sigle 
 Seconda Università degli studi di Napoli, dall'8 novembre 2016 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Sun Television – rete televisiva giapponese

Altro 
Sun-Hwa Kwon – personaggio della serie televisiva Lost
 Sun – villaggio della Parrocchia di St. Tammany, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Altri progetti